Orphans ("orfani" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Orphans – film del 1997 diretto da Peter Mullan
 Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards – album di Tom Waits del 2006